KLP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kelp Bay (Stati Uniti)